Isaac Merritt Singer (1811-1875) – wynalazca maszyny do szycia
 Isaac Bashevis Singer (1902-1991) – pisarz